Transformers: Prime – seria komputerowej animacji, osadzona w uniwersum Transformers. Pierwsze dwa odcinki zostały wyemitowane 29 listopada. Reszta odcinków pierwszego sezonu rozpoczęły się w lutym 2011. 4 maja 2014 r. w Polsce pojawił się film pt. Transformers Prime: Łowcy Bestii: Powrót Predakonów.

Fabuła 
Akcja dzieje się 3 lata po ostatnim ataku Decepticonów. Podczas przyjaźni z dziećmi: Rafem, Miko i Jackiem, Autoboty walczą, by chronić Ziemię przed Decepticonami. Po powrocie z Mrocznym Energonem, Megatron planuje użyć go by wskrzesić armię umarłych Cybertrończyków. Podczas ostatecznej walki Kosmiczny Most zostaje zniszczony, a Megatron i armia wraz z nim. Tymczasem Starscream przejmuje dowództwo nad Decepticonami.

Obsada 
 Steven Blum – Starscream, Eradicon (3 odcinek)
 Jeffrey Combs – Ratchet
 Peter Cullen – Optimus Prime
 Tania Gunadi – Miko Nakadai
 Dwayne Johnson – Cliffjumper
 Ernie Hudson – Agent William "Bill" Fowler
 Josh Keaton – Jack Darby
 Sumalee Montano – Arcee
 Andy Pessoa – Rafael "Raf" Esquivel
 Markie Post – June Darby
 Kevin Michael Richardson – Eradicon (1 odcinek)
 Frank Welker – Megatron

Odcinki 

 I seria (odcinki 01-26) – 5 grudnia 2011 roku,
 II seria (odcinki 27-39) – 15 października 2012 roku,
 II seria (odcinki 40-52) – 11 lutego 2013 roku,
 III seria (odcinki 53-65) – 2 września 2013 roku,
 Film Transformers Prime: Łowcy Bestii: Powrót Predakonów – 4 maja 2014 roku.

Spis odcinków 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Seriale animowane o Transformerach